Uptown Records (hiphop), een Amerikaans platenlabel voor hiphop en R&B
 Uptown Records (jazz), een Amerikaans platenlabel voor jazz